Akustisch steht für:

 akustisches Musikinstrument, Musikinstrument ohne elektroakustische Verstärkung
 akustische Gitarre, Gitarre ohne elektronische Verstärkung
 akustische Bassgitarre
 akustische Musik, ohne elektronische Verstärkung aufgeführte Musik, siehe Akustikversion

Siehe auch:
 Akustik, Lehre vom Schall und dessen Ausbreitung